czerniak – nowotwór
 czerniak klonowy – grzyb

Obiekty geograficzne 

 Czerniak – wieś w gminie Mogilno
 Czerniak – osada w gminie Mrągowo
 Czerniak – góra w północnej części Gór Ołowianych

Osoby 
 Hanna Piaseczna-Czerniak – aktorka
 Jacek Czerniak – polityk
 Jan Czerniak – biskup
 Konrad Czerniak – pływak
 Lech Czerniak – archeolog
 Mikołaj Czerniak – białoruski sztangista
 Mosze Czerniak – izraelski szachista (polskiego pochodzenia)
 Radosław Czerniak – koszykarz
 Stiepan Czerniak – radziecki wojskowy